Middle Arm kan verwijzen naar de volgende Canadese plaatsen:
 
 Middle Arm (Baie Verte), een gemeente op het eiland Newfoundland
 Middle Arm (Avalon), een gehucht op het eiland Newfoundland
 Middle Arm (Bay of Islands), een baai van het eiland Newfoundland
 Middle Arm Bridge, een brug in de stad Vancouver in de provincie Brits-Columbia